Ruskin kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Ruskin (Florida)
Ruskin (Nebraska)
Ruskin, John (kunstcriticus)